Ackerman Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Ackerman Creek (Farm Creek), Fluss im Bundesstaat Illinois
 Ackerman Creek (Russian River), Fluss im Bundesstaat Kalifornien
 Ackerman Creek (Black Vermillion River), Fluss im Bundesstaat Kansas
 Ackerman Creek (Rosillo Creek), Fluss im Bundesstaat Texas